Со́чка — одне зерно сочевиці
 Со́чка — застаріла назва лінзи

Прізвище 

 Авель Сочка (*1972) — єпископ Ньїредьгазької єпархії в Угорщині.
 Сочка Ірина Юріївна (* 1997) — військовий медик, старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сочка Олександр Олександрович (*1971) — український політик, народний депутат України 6-го і 8-го скликань.

Див. також 
 Сочевички — утворення на перидермі рослин